Em estatística e particularmente no campo dos testes de hipóteses, uma estatística de teste é um valor calculado a partir de uma amostra de dados. O seu valor é usado para decidir se podemos ou não rejeitar a hipótese nula.

O tipo de estatística de teste a ser usado deve ser escolhido de acordo com o modelo de probabilidade assumido e as hipóteses em questão.

Ver também
Valor p

Estatística